SINGOLO
 Ignazio Aymerich di Laconi – politico italiano
 Melchor Aymerich – militare spagnolo
 Nicolau Aymerich (Nicolas Eymerich) – teologo e religioso spagnolo
 ''' (singolo) di Simonetta Spiri e Salvatore Saba